Het ATP-toernooi van Sopot 2002 werd van 22 tot en met 28 juli gespeeld in de Poolse stad Sopot. De wedstrijden vonden plaats op de gravelbanen van de Sopocki Klub Tenisowy.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 Enkelspelschema ATP
 Dubbelspelschema ATP
 Toernooischema ITF

Sopot
ATP-toernooi van Sopot